Clausenia  — род мелких паразитических хальцидоидных наездников из семейства Encyrtidae. Около 10 видов. Европа, Африка (Гана, Египет, Южная Африка), Северная Америка (Канада, США), Центральная и Южная Америка (Боливия, Бразилия, Коста-Рика, Эквадор), Азия (Индия, Китай, Туркмения, Япония). В некоторые страны попал в результате интродукции для борьбы с вредителями. Длина 1—2 мм. Тело металлически блестящее, тёмное. Максиллярные щупики 4-члениковые, лабиальные — 3-члениковые. Усики с  6-члениковым жгутиком. Жвалы двузубчатые. Парапсидальные бороздки на щите среднегруди отсутствуют. Лапки 5-члениковые. Жгутик усиков самцов частично перистый. Паразиты мучнистых червецов из семейства Pseudococcidae. Среди хозяев представители таких видов как Allococcus trichiliae, Erium sp., Maconellicoccus hirsutus, Octococcus pentziae, Pseudococcus sp., Pseudococcus comstocki, Pseudococcus concavocerarii, Pseudococcus njalensis (Pseudococcidae), а также (Aleyrodidae).

  — Южная Африка
 
  — Южная Африка
 
 
 
  — Израиль
 
  — Туркмения
 
  — Боливия, Коста-Рика, Эквадор
  — Южная Африка

Примечания

Ссылки 
 Chalcidoidea Database: Clausenia Ishii, 1923
 eol.org: Clausenia
 biolib.cz: Clausenia
 Fauna Europaea: Clausenia

Энциртиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых